przygoda – ryzykowne, ekscytujące przeżycie
 przygoda – pojęcie używane w grach fabularnych
 Przygoda – film z 1960 roku
 Przygoda – film z 2003 roku
 Przygoda – film z 2005 roku
 Przygoda – magazyn komiksowy wydawany w latach 1957-1958

Zobacz też 
 komputerowa gra przygodowa
 film przygodowy